Тростенец — село в Новооскольском районе Белгородской области, центр Тростенецкого сельского поселения. Расположено поселение в юго-восточной части Новооскольского района, в 30 км от районного и в 110 км от областного центра.

География 
Село расположено в северо-западной части Новооскольского района, занимает площадь 3772 га, в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения 2764 га, земли поселения 1008 га. В селе имеется средняя школа. При школе имеется детский садик. В центре села находится Дом культуры на 300 мест. В здании ДК находится библиотека, фонд которой насчитывает около 8 тысяч книг. Имеется пункт бытового обслуживания, почтовое отделение, филиал сбербанка, медицинский пункт. Так же в центре села находится действующая церковь, Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Является географическим центром Белгородской области, в связи с чем установлен памятный знак.

История 
Село получило своё название по береговым зарослям реки. Река, на которой расположился Тростенец, называлась Тростянка.

Тростенец основан служивыми людьми из крепости Яблонов в 1640 году на Тростенецкой поляне, при впадении речки Тростянки в реку Мокрой Холок.

Население 

На 1 января 2016 г. в селе проживало 831 человек, из них 123 ребёнка 0–14 лет, 29 студентов, 279 пенсионеров, работающее население составляет 378 человек.

Примечания

Литература

Ссылки 
 15 фактов о Тростенце. Как наше общее прошлое отразилось в истории новооскольского села
 
 «Места знать надо». Село Тростенец (9.08.2016) (видео)
 История села Тростенец. Презентация книги Павла Субботина (видео)
 Село Тростенец Белгородской области. Свадьба (1969) (видео)
 Зимняя окрошка села Тростенец (видео)
 Песня села Тростенец. Ансамбль «Истоки»

Населённые пункты Новооскольского района